Франклін  — англійське прізвище

 Арета Франклін (;  1942) — американська співачка у стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел.
 Бенджамін Франклін (; 1706—1790) — один із засновників США, політичний теоретик, видавець, вчений, винахідник, письменник і дипломат.
 Джон Гоуп Франклін (; 1915—2009) — американський історик і борець за права негрів, піонер афроамериканських досліджень в історичній науці.
 Джон Франклін (; 1786—1847) — британський полярний дослідник, офіцер Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 Міссі Франклін (;  1995) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012).
 Ніл Франклін (; 1922—1996) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Памела Франклін (;  1950) — британська акторка.
 Річ Франклін (;  1974) — американський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Розалінд Франклін (; 1920—1958) — британський біофізик і кристалограф.
 Сідні Франклін (; 1893—1972) — американський режисер і продюсер.
 Торі Франклін (;  1992) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на потрійному стрибку, призерка чемпіонату світу (2022).
 Урсула Франклін (; 1921—2016) — канадсько-німецька вчена-фізик і громадська діячка.

Див. також 
 Франклін

Посилання 
 

Англійські прізвища